Петрович, Зоран:
 Петрович, Зоран (1921—1996) — югославский скульптор.
 Петрович, Зоран (1938—2017) — югославский волейболист, югославский и сербский журналист.
 Петрович, Зоран (1949—2009) — югославский и сербский каратист.
 Петрович, Зоран (род. 1952) — югославский футбольный судья.
 Петрович, Зоран (1954—2018) — югославский и сербский писатель.
 Петрович, Зоран (род. 1954) — югославский и сербский физик, академик.
 Петрович, Зоран (род. 1960) — югославский ватерполист.
 Петрович, Зоран (род. 1965) — югославский и сербский математик.
 Петрович, Зоран (род. 1967) — югославский и сербский футболист.
 Петрович, Зоран (род. 1999) — черногорский футболист.
 Петрович-Пирочанац, Зоран (1953—2015) — югославский и сербский политолог.